Todd James Eldredge , né le  à Chatham, est un patineur artistique américain. Il est sacré champion du monde en 1996.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique américain
Champion du monde de patinage artistique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Naissance en août 1971
Naissance dans le comté de Barnstable